Клод Каэн (; 26 февраля 1909 года, Париж, Франция — 18 ноября 1991) — французский  и - марксистского толка. В 1945—1959 годах — профессор Страсбургского университета, c 1959 года — профессор Сорбонны, с 1967 года — профессор Мичиганского университета. Один из авторов фундаментальной «Энциклопедии ислама».

Биография 
Родился в Париже в еврейской семье. Состоял во Французской коммунистической партии с 1930-х до 1960 года, в дальнейшем оставался активным марксистом.

Окончил Археографический институт и Школу восточных языков в Париже.

В 1945—1959 годах — профессор Страсбургского университета, c 1959 года — профессор Сорбонны, с 1967 года — профессор Мичиганского университета.

Участник 23-го, 24-го и 25-го международных конгрессов востоковедов, а также многочисленных симпозиумов арабистов и исламоведов.

Научное наследие 
Автор многочисленных трудов по истории Ближнего Востока в средние века. В своих трудах большое внимание уделяет изучению социально-экономических отношений.

Один из ведущих авторов журнала «» и один из редакторов журнала «».

Труды 
 La Syrie du Nord à l'époque des Croisades et la principauté franque d’Antioche , thèse de doctorat es-Lettres, Université de Paris, éditions P. Geuthner (1940). ASIN : B001D5E1AQ ASIN : B0018H4LZO
 Le régime féodal de l’Italie Normande, 145 pages, thèse complémentaire de l’Université de Paris, éditions P. Geuthner (1940). LCCN 42034209
 «L’histoire économique et sociale de l’Orient musulman médiéval», revue Studia Islamica, Paris (1955).
 «Les facteurs économiques et sociaux dans l’ankylose culturelle de l’Islam», in Classicisme et déclin culturel dans l’histoire de l’Islam, Symposium de Bordeaux (juin 1956) , 396 pages, éditions Besson et Chantemerle (1957).
 «Mouvements populaires et autonomismes urbains dans l’Asie musulmane du Moyen Âge», revue Arabica, Brill Academic Publishers (1958—1959). Tiré à part de 91 pages (Part I, Arabica V, 225-250, Part II, Arabica VI, 25-56, Part III, Arabica VI, 233-265) LC DS223 C24 1959
 «La changeante portée sociale de quelques doctrines religieuses», in L'élaboration de l’Islam, compte rendu du Colloque de Strasbourg sur l’Islam (Juin 1959) , 127 pages éditions PUF (1961).
 «Points de vue sur la Révolution abbaside», dans Revue historique (1963).
 Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l'Égypte médiévale (d’après al-Makhzumi. Minhaj), 314 pages, éditions E.J. Brill, Leiden, 1964.
 Preottoman Turkey, 458 pages, en anglais, éditions Sidg. & J, 1968. 
 La Turquie pré-ottomane, 409 pages, Institut français d'études anatoliennes, éditions Varia Turcica (1988). 
 «Baba Ishaq, Baba Ilyas, Hadjdji Bektash et quelques autres», dans Turcica, 1 (1969), p. 53-64.
 
 Turco-Byzantina et Oriens Christianus, Londres, Variorum Reprints, 1974.
 Les Peuples musulmans dans l’histoire médiévale, 496 pages, éditions Institut français de Damas (1977). ASIN : B0000E8UM0
 Makhzûmiyyât : Études sur l’histoire économique et financière de l'Égypte médiévale (1977), 225 pages, Brill Academic Publishers (1er août 1997). 
 Introduction à l’histoire du monde musulman médiéval : VIIe-XVe siècle, 216 pages, éditions Maisonneuve (nouv. éd, 1983). 
 «djaych» (armée) et «hisba» (police des mœurs et des marchés), contributions à l'Encyclopédie de l’Islam, E.I.2, Brill Academic Publishers, respectivement : volume II (1986), p.517-524 et volume III (1991), p.503-510.
 Orient et Occident au temps des croisades, 302 pages (1983) (restitue les croisades dans le contexte d’une histoire méditerranéenne), éditions Aubier Montaigne (24 septembre 1992). 
 L’Islam, des origines au début de l’Empire ottoman, poche, 413 pages (réédition mise à jour), éditions Hachette Littérature (17 septembre 1997).
На русском

Ссылки 
 Биография на сайте Queen Mary, University of London 
 Биография на сайте American Philosophical Society

Арабисты Франции
Переводчики Франции
Переводчики с арабского языка
Историки-марксисты
Марксисты
Коммунисты Франции
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Преподаватели Мичиганского университета
Похороненные на кладбище Монпарнас
Авторы Энциклопедии ислама